Армя́нская сове́тская энциклопе́дия (АСЭ) () — первая универсальная энциклопедия на армянском языке. Выпущена в 1974—1987 в 13 томах (13-й — посвящён Армянской ССР) Главной редакцией АСЭ.

Структура 
Энциклопедия включает 38 767 статей, 15 263 изображений и 858 карт.

Редакторы 
Председатель редакционной коллегии — В. А. Амбарцумян, главный редактор — К. С. Худавердян.

Главный редактор с 1979 по 1988 год — Макич Ваганович Арзуманян В 1979—1987 годы под его началом вышли в свет 5—13 тома АСЭ, а также все четыре тома Детской армянской энциклопедии.

Лицензирование 
3 ноября 2011 года некоммерческая организация «Армянское энциклопедическое издательство», которому принадлежат права на энциклопедию, разрешило её свободное распространение под лицензией «Creative Commons BY-SA 3.0».

Примечания

Ссылки 
 Электронная версия Армянской советской энциклопедии

Универсальные советские энциклопедии
Энциклопедии Армении
Энциклопедии на армянском языке
Армянская ССР
Энциклопедии СССР
Книги, лицензированные по Creative Commons